Osoby o tym nazwisku:
 Amin Younes – niemiecki piłkarz
 Ayman Younes – egipski piłkarz